Pasquale Villari (1827-1917), historien et homme politique italien ;
 Rosario Villari (1925-2017), historien et homme politique italien.